Il Campionato argentino di rugby a 15 1959  è stato vinto dalla selezione della Provincia di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della Capital.

Tabellone

ELiminatorie 
("Provincia" e "Capital" ammesse direttamente ai quarti)

Semifinali

Finale 

Da segnalare che il match venne arbitrato dall'arbitro sudafricano Ackermann, al seguito della selezione sudafricana degli Junior Springboks, che avevano terminato il tour in Sudamerica. Come contorno allo stesso match, venne disputato un incontro tra squadre miste formate da giocatori argentini e sudafricani.

Collegamenti esterni